Bedürftig ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Bedürftig (* 1945), deutscher Verleger und Verlagsmanager, Bruder von Friedemann Bedürftig
 Friedemann Bedürftig (1940–2010), deutscher Autor und Historiker

Siehe auch:
 Bedürftigkeit